Příjmení Benko, přechýleně Benková, nosí více osobností:

mužský tvar
 František Benko (1921–2004), československý politik KSS a poúnorový poslanec
 Ivan Benko (1934–2010), slovenský fotbalista
 Ján Benko (1908–1957), slovenský právník, politik a účastník protifašistického odboje
 Kristián Benko viz Ján Kostra (1910–1975), slovenský spisovatel
 Martin Benko (* 1952), slovenský fotbalista, záložník
 Matej Benko (* 1979), český klavírista
 Pal Benko (Pál Benkő, 1928–2019), maďarský šachový velmistr
 Pavel Benko (1927–?), československý politik KSČ a poúnorový poslanec

ženský tvar
 Viera Benková (* 1939), slovenská spisovatelka

podobné jméno
 Martin Benka (1888–1971), slovenský akademický malíř, národní umělec

Externí odkazy 
 

Slovenská příjmení
Česká příjmení